Il WTA 125s 2013 (noto anche come WTA Challenger Tour 2013) è il secondo livello professionistico di tennis femminile, dopo il WTA Tour 2013. Per il 2013 invece è costituito da cinque tornei con un premio per la vittoria di 125 000$.

Calendario

Collegamenti esterni